Gérard Simon peut faire référence à :
 Gérard Simon, un directeur de la photographie français ;
 Gérard Simon (1928-2019), un syndicaliste français ;
 Gérard Simon (1931-2009), un historien des sciences et philosophe français.